Nissl är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 
 Rudolf Nissl (1870–1955), tysk målare

Tyska efternamn